Ce — хімічний елемент церій
 CE (стилізовано , абревіатура  — європейська відповідність) — спеціальний знак, який наноситься на виріб. Він засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу, а також те, що продукт пройшов процедуру оцінки відповідності цим директивам.